Backus může být:

 John Backus (), americký počítačový vědec
 Backusova–Naurova forma